Исследование Венеры проводится с помощью космических аппаратов (КА) и автоматических межпланетных станций (АМС), а также с помощью телескопов с Земли.

Первым космическим аппаратом, предназначавшимся для изучения Венеры, был советский «Венера-1» (1961).
После попытки достижения Венеры этим аппаратом, к планете направлялись советские аппараты серии «Венера», «Вега», американские «Маринер», «Пионер-Венера-1», «Пионер-Венера-2», «Магеллан», европейский «Венера-экспресс», японский «Акацуки».

В 1975 году космические аппараты «Венера-9» и «Венера-10» передали на Землю первые фотографии поверхности Венеры; в 1982 году «Венера-13» и «Венера-14» передали с поверхности Венеры цветные изображения.
Впрочем, условия на поверхности Венеры таковы, что ни один из космических аппаратов не проработал на планете более двух часов.

Успешные запуски 
Список успешных запусков космических аппаратов, передавших сведения о Венере. 

В 2020 году прибору WISPR солнечного зонда «Паркер» удалось сквозь облака сфотографировать Землю Афродиты.

Неудачные запуски 
 СССР
 Космос-21 (1963) — не вышедшая на траекторию полёта к планете АМС Венера-63A программы «Венера»
 Космос-27 (1964) — не вышедшая на траекторию полёта к планете АМС Венера-64B программы «Венера»
 Космос-96 (1965) — не вышедшая на траекторию полёта к планете АМС Венера-65B программы «Венера»
 Космос-167 (1967) — не вышедшая на траекторию полёта к планете АМС Венера-67A программы «Венера»
 Космос-359 (1970) — не вышедшая на траекторию полёта к планете АМС Венера-70A программы «Венера»
 Космос-482 (1972) — не вышедшая на траекторию полёта к планете АМС Венера-72A программы «Венера»

Планируемые 
  Роскосмос планирует отправку станции «Венера-Д» со спутником планеты и более живучим зондом, который должен проработать на поверхности планеты не менее месяца,
а также комплекса «Венера-Глоб» из орбитального спутника и нескольких спускаемых модулей.

  ISRO планирует миссию «Шукраян-1».
  НАСА проектирует венероход AREE.

См. также 
 История исследования Солнечной системы
 Список первых посадок на небесные тела
 Венероход

Ссылки 
 Космические исследования Венеры // Проект «Знания-сила»
 Как СССР покорил Венеру (50 лет назад СССР запустил к Венере станцию «Венера-7») // Газета.Ru, 17.08.2020
NASA «окунулась» в смертельно опасную атмосферу Венеры // Universemagazine.com, 22.11.2021
 Русская планета: как советские ученые смогли покорить Венеру // Лента.ру, 16 ноября 2022

Примечания 

Исследование Венеры